Салимгареев — фамилия.
 Салимгареев, Рафаэль Аглямович (род. 1948) — советский и российский скульптор, художник.
 Салимгереев, Айтемир Магомедович (1960-2014) сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кавалер двух орденов Мужества.
 Салимгареева, Рамиля Минигалеевна (род. 1950) — советская и российская артистка.